Karl Otfried Müller (1797-1840) – filologo tedesco
Karl Wilhelm Ludwig Müller (1813-1894) – filologo tedesco, curatore dei Fragmenta historicorum Graecorum
Karl Müller (1817-1870) – botanico tedesco (Müll.Berol.)
Karl Müller (1818-1899) – briologo tedesco (Müll.Hal.)
Karl Müller (1818-1893) – pittore tedesco
Karl Müller (1866-1942) – astronomo austriaco
Karl Müller (1890-1968) – politico tedesco
Karl Muller (1902-...) – calciatore ungherese
Karl Müller (1925-...) – calciatore tedesco
Karl Alexander Müller (1927) – fisico svizzero, Nobel per la fisica nel 1987
Karl Müller (1952-...) – calciatore austriaco